Irán o Iran puede referirse a los siguientes:

Lugares 
 Irán, país de Oriente Medio y Asia Occidental, anteriormente conocido como Persia.
 Iran (Llesp), localidad de la provincia de Lérida, España.

Personas 
 Irán Castillo cantante y actriz mexicana.
 Iran Darroudi, artista contemporánea iraní residente en París.
 Irán Eory, actriz iraní residente en México.
 Irán Lovera, actriz y comediante venezolana.
 Iran Santiago Manuel, político y profesor mexicano.

Vehículos y transporte 
 Iran Air, aerolínea nacional de Irán.
 Iran Railways, empresa ferroviaria estatal de Irán.
 Iran Aseman Airlines, aerolínea iraní con base en Teherán.
 Iran Kaveh, fabricante de camiones y motores iraní.
 Iran Khodro, fabricante de automóviles iraní.